Михаил Каховский: Каховский, Михаил Иванович (1788—1844) — харьковский и слободско-украинский (1830—1832) губернатор, георгиевский кавалер.
 Каховский, Михаил Васильевич (1734—1800) — российский военный и государственный деятель.